Франсиско Морено Моралес има више значења:

 Франсиско Морено Моралес (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско Морено Моралес (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику